Aeonium arboreum
 Ajuga reptans
 Consolida ajacis
 Lilium martagon
 Sempervivum arachnoideum
 Sempervivum tectorum
 Symphytum
 Symphytum officinale
 Symphytum tuberosum